Арктогнат (Arctognathus) — терапсида родини Горгонопси (Gorgonopsidae). Тварина існувала у пермському періоді (260–254 млн років тому). Скам'янілі рештки виду знайдені у басейні Кару у Південній Африці.

Опис 
Це був невеликий горгонопс 1,1 м завдовжки і черепом довжиною 18 см. Arctognathus перекладається як «ведмежа щелепа». Назва дана через його коротку і округлу морду. Був хижаком як і всі горгонопси.

Класифікація 
Існує тільки один визнаний вид — А. curvimola. Крім того виділяють інші спірні види: Arctognathus breviceps, Arctognathus cookei, Arctognathus nasuta.

Філогенія 
Місце арктогната у філогенії за Gebauer (2007):

Примітки

Посилання 
 
 

Терапсиди
Фауна пермського періоду
Вимерлі тварини, описані 1911